«Байка́л-Эне́ргия» — российский клуб по хоккею с мячом.
В 1947—1992 годах команда под названием «Локомотив» представляла коллектив физкультуры Восточно-Сибирской железной дороги. Выступала на стадионах «Труд» и  «Локомотив».

14-кратный (из 14 розыгрышей) чемпион ЦС ДСО «Локомотив» (1948—1961). В классе «А», а затем в высшей лиге чемпионатов СССР команда выступала с 1960 по 1992 год с четырьмя годичными перерывами, связанными с выбытием в первую лигу — 1961/1962, 1980/1981, 1984/1985, 1989/1990. Лучший результат — 5 место (1966). Победитель (1960, 1981, 1990) и серебряный призёр (1985) чемпионатов РСФСР. С сезона 1983 года выступает в розыгрышах Кубка СССР. Летом 1992 года в условиях экономического спада Восточно-Сибирская железная дорога отказалась от содержания команды «Локомотив», на базе которой был создан хоккейный клуб «Сибскана».

С августа 2004 года — «Байкал-Энергия».

История команды 
Рождение хоккея с мячом в Иркутске летописцы спортивной истории относят к концу 1923 — началу 1924 года, когда была основана команда «Свердловский транспортник». Родоначальником иркутского хоккея старожилы называют Семёна Яковлевича Бороздова, переехавшего в начале двадцатых из Петрограда в Иркутск. Он не только познакомил жителей города с игрой, но и стал первым тренером (занимался со спортсменами яхт-клуба), а также первым судьёй. Пальму первенства в создании иркутского хоккея с мячом с Бороздовым делят датчане. Датское Северотелеграфное агентство, существовавшее в Иркутске в начале 1930-х годов, создало первую команду, которая впоследствии соревновалась со «Спартой», «Унионом», «Сильным пролетарием», «Динамо», «Свердловским транспортником».

«Локомотив» 
В 1947 году образована команда мастеров «Локомотив», представлявшая Восточно-Сибирскую железную дорогу.

В 1956 году команда дебютировала в чемпионате РСФСР, завоевав 1-е место в 7-й зоне. В финальном турнире команд класса «Б» чемпионата СССР команда заняла 9-е место.

В 1960 году, победив в финальном турнире команд класса «Б», «Локомотив» завоевал путёвку в класс «А» чемпионата СССР, однако, заняв последнее, 12-е место, по итогам турнира покинул высшую лигу.

В 1962 году команда возвратилась в высшую лигу и по итогам сезона завоевала 9-е место. Всего команда покидала высшую лигу четырежды. Самым высоким достижением «Локомотива» стало 5-е место в чемпионате СССР 1965/1966.

Статистика команды в высшей лиге с 1947 по 1992 год — 729 матчей, 231 победа, 100 ничьих, 398 поражений; мячи — 1988:2816.  Ведущие игроки разных лет — С. Березовский, В. Говорков, И. Грек, Е. Данилов, В. Девятых, В. Елизаров, О. Катин, Л. Князьков, В. Колесников, А. Комаровский, С. И. Лазарев, А. Найданов, В. Петров, Г. Почебут, И. Протасов, А. Рыбин, С. А. Семёнов, О. Суставов, Ан. Терентьев, Иг. Хандаев, В. Шаров, М. Швецов, Ю. Школьный, С. Эйсбруннер. В составе команды начинали играть получившие затем известность в других клубах В. Чухлов, А. Шишкин, Ил. Хандаев. Рекордсмен клуба по результативности за один сезон — С. Березовский (41 мяч, 1991).

«Сибскана» — «Сибскана-Энергия» 
В 1992 году титульный спонсор команды (Восточно-Сибирская железная дорога) отказалась от дальнейшего финансирования команды. Финансовое бремя её содержания приняло на себя совместное российско-шведское предприятие «Сибскана» и команда получила одноимённое название. В первом же чемпионате страны, где она выступала под этим именем (это был первый чемпионат России после распада СССР), команда в первом круге турнира заняла 1-е место в группе «Восток», а в ходе финального турнира поднялась на 4-е место в чемпионате России.

В сезоне 1994/1995 команда дошла до полуфинала чемпионата, где проиграла будущему чемпиону — новосибирскому «Сибсельмашу», а в матче за третье место в обоих матчах (домашнем и выездном) одержала победы над кемеровским «Кузбассом». В этом сезоне домашний для команды стадион «Труд» был признан самым посещаемым хоккейным стадионом России.

Сезон 1997/1998 стал для команды самым удачным в её истории. В предварительном турнире «Сибскана» неоспоримо победила в зоне «Восток» (отрыв от ближайшего преследователя, красноярского «Енисея», составил 9 очков), удачно провела игры плей-офф (выиграла все матчи в 1/16 и 1/8 финала, в полуфинале выиграла дома у нижегородского «Старта» со счётом 6:1 и свела вничью выездную игру). В финале команда встретилась с архангельским «Водником» и, проиграв выездную встречу и сыграв вничью дома, завоевала серебряные медали чемпионата России.

В 2001 году спонсором команды стало ОАО «Иркутскэнерго» и команда сменила название на «Сибскана-Энергия».

Статистика команды в высшей лиге с 1992 по 2004 год — 323 матча, 189 побед, 22 ничьих, 112 поражений; мячи — 1328:1075.

Ведущие игроки разных лет — А. Баженов, М. Бральгин, Е. Гришин, С. Домышев, В. Донских, Е. Ерахтин, В. Захаров, Е. Иванушкин, А. Негрун, В. Никитин, М. Никитин, Ю. Никитин, В. Савин, Д. Соколов, А. Шишкин. Рекордсмен клуба по результативности за один сезон — А. Насонов (49 мячей, 2007/2008).

«Байкал-Энергия» 
В августе 2004 года генеральный спонсор становится единственным учредителем хоккейного клуба, который получает новое название — «Байкал-Энергия». Команда продолжает оставаться в числе фаворитов группы «Восток». Успешно выступает в розыгрышах Кубка России, завоёвывая 3-е место (2005 — весна), выходит в финал (2005 — осень), четвертьфинал (2006), впервые представляет Россию в розыгрыше Кубка мира 2006 года.

Это происходит на фоне процесса смены поколений в команде. Однако 4-е место, занятое командой в чемпионате России 2006/2007, оставляет многочисленной армии иркутских болельщиков повод надеяться, что лучшие выступления клуба ещё впереди.

На Кубке мира 2013 года «Байкал-Энергия» добилась своего наивысшего достижения на международной арене: выход в полуфинал, в котором она уступила будущему победителю турнира «Динамо-Москва», при этом иркутяне на групповом этапе обыграли москвичей со счётом 2:1.

Весной 2015 года команда после длительного перерыва становится обладателем бронзовых медалей чемпионата России: дойдя до полуфинала, где проигрывает будущему серебряному призёру турнира московскому «Динамо», но в борьбе за 3-е место побеждает хабаровский «СКА-Нефтяник» по результатам двух матчей.

Осенью 2015 года «Байкал-Энергия» впервые завоевала Кубок России, обыграв в финале «СКА-Нефтяник» со счётом 10:4. В этом матче голы забили 9 из 10 полевых игроков.

В 2016 году «Байкал-Энергия» дошла до финала чемпионата России, в котором уступила «Енисею» со счётом 1:5.

В 2017 году вновь стала серебряным призёром чемпионата, уступив в финале «СКА-Нефтянику» со счётом 2:6.

В 2018 году «Байкал-Энергия» повторила результат 2015 года и завоевала бронзовые медали, обыграв в серии из двух матчей кемеровский «Кузбасс».

Достижения 

Чемпионат России

  Серебряный призёр (3): 1998, 2016, 2017
  Бронзовый призёр (4): 1995, 1999, 2015, 2018

Кубок России

  Обладатель (1): 2015
  Финалист (1): 2005 (осень)
  Бронзовый призёр (1): 2005 (весна)

Суперкубок России

  Финалист (1): 2016

Чемпионат РСФСР

  Победитель (3): 1960, 1981, 1990
  Серебряный призёр (1): 1985

Международный турнир на призы Правительства России

  Бронзовый призёр (1): 2006

Другие турниры
 Участник розыгрыша Кубка мира 2005, 2010, 2011 и 2013 (полуфиналист) годов.
 Победитель международного турнира «Кубок лесников» (Швеция, Сёдерхамн, 1995)
 Победитель турнира Sportservice Reebok Jofa Cup (Швеция, Бохус, 2009)

Административно-тренерский состав 
 Директор клуба — Леонид Князьков
 Главный тренер —  Андрей Пашкин
 Тренер-массажист — Виталий Мотовилов
 Пресс-атташе — Артем Непомнящих

Данные приведены по состоянию на сезон 2022/2023.

Наиболее известные тренеры 
 Виктор Киселев (1960, 1963—1965)
 Николай Джурук (1961, 1971)
 Григорий Израильский (1966—1970)
 Олег Катин (1973—1974, 1977, 1981, 1988—1994)
 Владимир Смирнов (1976)
 Виктор Елизаров (1977—1980)
 Игорь Грек (1975, 1977, 1983—1984)
 Виталий Колесников (1985)
 Анатолий Лысенко (1986—1987)
 Евгений Выборов (1989, 1999—2000, 2004—2006)
 Сергей Лихачёв (1994—1998, 2002—2004)
 Борис Баринов (1998—1999)
 Юрий Лахонин (2000—2002)
 Виталий Лазицкий (2002)
 Александр Шишкин (с 2006 по 23 ноября 2007)
 Евгений Ерахтин (2006—2007 — и. о. главного тренера,  2007—2012, с 2014 по 2016)
 Валерий Эйхвальд (2012—2014)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Сайт болельщиков — Гостевая 
 Хоккей с мячом. Правила для всероссийских соревнований в редакции 2004 года. Официальное издание.  wikilivres.ru

Клубы по хоккею с мячом России
Спортивные клубы Иркутска